Ban Laem (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchaburi, Thailanda, cu o populație de 54.068 de locuitori și o suprafață de 189,885 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 73 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Phetchaburi